Bourdier est un patronyme porté notamment par :

 Franck Bourdier (1910-1985), préhistorien français ;
 Harles Bourdier (1972-), joueur de football international paraguayen ;
 Jean Bourdier (1932-2010), écrivain, traducteur et journaliste français.

Homonymie de patronyme